Beczwarzowski, Beczwarzowsky oder Bečvařovský ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín František Bečvařovský (1754–1823), tschechischer Organist, Pianist und Komponist
 Leo von Beczwarzowsky (1835–1901), preußischer Generalleutnant
 Walther von Beczwarzowsky (1840–1918), preußischer Generalleutnant
 Wilhelm von Beczwarzowski (1862–1932), preußischer Generalmajor